Het curling voor mannen op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 9 tot en met 19 februari 2022. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.

Olympisch kampioen Curling 2022 werd Zweden. Zij versloegen Groot-Brittannië met 5-4 in de finale. Het brons ging naar Canada dat van de Verenigde Staten won.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Ronde 1 
Woensdag 9 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 2 
Donderdag 10 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 3 
Vrijdag 11 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 4 
Vrijdag 11 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 5 
Zaterdag 12 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 6 
Zondag 13 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 7 
Zondag 13 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 8 
Maandag 14 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 9 
Dinsdag 15 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 10 
Dinsdag 15 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 11 
Woensdag 16 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 12 
Donderdag 17 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Play-offs

Halve finales 
Donderdag 17 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

3e / 4e plaats 
Vrijdag 18 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Finale 
Zaterdag 19 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Eindstand 

Mannen